Goana după aur (în ) este o perioadă din secolul al XIX-lea, care prin răspândirea veștii că s-a găsit aur într-o regiune a globului a declanșat o emigrare masivă a unor grupuri de oameni, aventurieri cu speranța de îmbogățire rapidă.
Goana  după aur din California
Goana  după aur din Klondike, Yukon.
Goana după aur, un film realizat în 1925 de Charlie Chaplin